Притан:

 Притан — в Древней Греции (Афины) член государственного совета
 Притан (ум. 309 до н. э.) — боспорский царь в 309 г.до н. э.